Keighley steht für:

 Keighley, Stadt in Großbritannien
 Keighley (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Personen:
 Alexander Keighley (1861–1947), britischer Amateurfotograf 
 Anna-Marie Keighley (* 1982), neuseeländische Fußballschiedsrichterin
 Geoff Keighley (* 1979), kanadischer Videospiel-Journalist und Fernsehmoderator
 William Keighley (1889–1984), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Kayleigh, Rockballade der britischen Gruppe Marillion aus dem Jahr 1985